Příjmení Štefka nosí více významných osobností:

 Jan Václav Štefka (1851–1927) – český učitel
 Michal Štefka (* 1970) – československý fotbalista, záložník
 Pavel Štefka (* 1954) – armádní generál armády České republiky